Rende kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Rende, administrativ by, Jawa Barat,

Italien 

 Rende, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar